Javier Delgado puede referirse a:

al futbolista uruguayo Javier Delgado;
al comandante colombiano del Frente Ricardo Franco José Fedor Rey alias Javier Delgado;
al futbolista y entrenador costarricense Javier Delgado Prado;
al jurista español Javier Delgado, presidente del Tribunal Supremo de España y del Consejo general del Poder Judicial desde 1996 a 2001.

al futbolista hondureño  Javier Delgado